Nässjö kan syfta på:
 Nässjö, Småland – en sjö
 Nässjö kommun – en kommun i Jönköpings län
 Nässjö – tätort i Jönköpings län
 Nässjö socken – en socken i Småland
 Nässjö stad – tidigare administrativ stad i Jönköpings län 1914–1970
 Nässjö köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1890–1814
 Nässjö landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1947
 Nässjö municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Nässjö landskommun 1881–1890
Nässjö stadskyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Nässjö gamla kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Nässjö församling – församling i Sverige
 Nässjö gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Nässjö församling 1791–
 Nässjö stadskyrka – en kyrkobyggnad i Nässjö församling 1909–
 Nässjö distrikt – distrikt i Nässjö kommun och Jönköpings län
 Nässjö centralstation – en järnvägsstation i Nässjö
KFUM Nässjö – KFUM-förening i Nässjö
Nässjö IF – idrottsförening i Nässjö
Nässjö FF – fotbollsförening i Nässjö
IFK Nässjö – idrottsförening i Nässjö 
Nässjö HC – ishockeyklubb i Nässjö